Анатолий Григорьевич Лашин (6 февраля 1914, Саратов — 1994, Москва) — советский и российский юрист, специалист по проблемам организации и деятельности социалистических государств; выпускник Харьковского института советского строительства и права (1938), доктор юридических наук (1965), профессор юридического факультета МГУ и декан факультета (1953—1956); заведующий кафедрой истории социально-политических учений философского факультета МГУ; заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Анатолий Лашин родился 6 февраля 1914 года в городе Саратов; накануне начала Второй мировой войны, в 1938 году, он получил высшее образование в Харьковском институте советского строительства. Являлся участником Великой Отечественной войны — был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды. После войны, в 1950 году, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «О культурно-воспитательной деятельности Советского государства» — стал кандидатом юридических наук. Являлся профессором кафедры истории социально-политических учений философского факультета вплоть до 1994 года.

В 1951—1953 годах Лашин состоял начальником главного управления юридических ВУЗов, действовавшего при Министерстве высшего образования СССР (МВО). В период с 1953 по 1956 год он являлся деканом юридического факультета МГУ. В 1965 году успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Возникновение и развитие форм социалистического государства» — стал доктором юридических наук. Через десять лет, в 1975, стал заведующим общеуниверситетской кафедрой научного коммунизма гуманитарных факультетов — оставался в должности до 1980 года; одновременно являлся профессором на данной кафедре. Получил звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»; скончался в Москве в 1994 году.

Работы 
Анатолий Лашин специализировался на юридических проблемах, связанных с организацией и деятельностью социалистических государств:
 «Культурно-воспитательная деятельность советского государства» (1955)
 «Местные органы государственной власти в СССР» (1955)
 «Формы социалистического государства» (1960)
 «Социалистический государственный аппарат» (1961)
 «Возникновение и развитие форм социалистического государства» (1965)
 «Преемственность в развитии социалистической демократии» (1968)
 «Международное значение опыта КПСС в государственном строительстве» (1974)
 «Теория социалистического строительства» (соавт., 1976)

Литература 
 
 Памяти Анатолия Григорьевича Лашина // Вестник Московского университета. Серия Социально-политические исследования. № 2, 1994.

Ссылки 
 

Юристы СССР
Правоведы СССР
Правоведы России
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Деканы юридического факультета МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Политработники Великой Отечественной войны
Секретари Челябинского обкома КПСС